Анаста́сиос-Пантелеймон Ливади́тис (); 20 апреля 1922, Афины, Греция — 30 октября 1988, там же) — греческий писатель и поэт.

Биография 
Писал поэмы, стихи и киносценарии. К его стихам писали музыку как профессиональные композиторы, так и он сам. Наряду с Ритой Буми-Папа, Никосом Папасом, Никифоросом Вретакосом и другими поэтами внёс большой вклад в развитие греческой поэзии.

Похоронен на Первом афинском кладбище.

Сочинения 
 Битва на краю ночи / Μάχη στην άκρη της νύχτας. — Αθήνα, Κέδρος, 1952.
 Ветер на перекрёстках мира / Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας. — Αθήνα, Κέδρος, 1952.
 Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου. — Αθήνα, Κέδρος,1953.
 Ο άνθρωπος με το ταμπούρλο. — Αθήνα, Κέδρος, 1956.
 Συμφωνία αρ.Ι. — Αθήνα, Κέδρος, 1957.
 Οι γυναίκες με τ’ αλογίσια μάτια. — Αθήνα, Κέδρος, 1958.
 Καντάτα. — Αθήνα, Κέδρος, 1960.
 25η ραψωδία της Οδύσσειας. — Αθήνα, Κέδρος, 1963.
 Ποίηση (1952-1963). — Αθήνα, Κέδρος, 1965.
 Οι τελευταίοι. — Αθήνα, Κέδρος, 1966.
 Νυχτερινός επισκέπτης. — Αθήνα, Κέδρος, 1972.
 Σκοτεινή πράξη. — Αθήνα, Κέδρος, 1974.
 Οι τρεις. — Αθήνα, Κέδρος, 1975.
 Ο διάβολος με το κηροπήγιο. — Αθήνα, Κέδρος, 1975.
 Βιολί για μονόχειρα. — Αθήνα, Κέδρος, 1976.
 Последние / Ανακάλυψη. — Αθήνα, Κέδρος, 1978.
 Ποιήματα (1958-1963). — Αθήνα, Κέδρος, 1978.
 Εγχειρίδιο ευθανασίας. — Αθήνα, Κέδρος, 1979
 Ο Τυφλός με το λύχνο. — Αθήνα, Κέδρος, 1983
 Βιολέτες για μια εποχή. — Αθήνα, Κέδρος, 1985.
 Μικρό βιβλίο για μεγάλα όνειρα. — Αθήνα, Κέδρος, 1987.
 Τα χειρόγραφα του Φθινοπώρου. — Αθήνα, Κέδρος, 1990.
 Απάνθισμα. — Αθήνα, Κέδρος, 1997.
 Συγκεντρωτικές εκδόσεις:
 Ποίηση 1 (1952-1966). — Αθήνα, Κέδρος, 1985.
 Ποίηση 2 (1972-1977). — Αθήνα, Κέδρος, 1987.
 Ποίηση 3 (1979-1987). — Αθήνα, Κέδρος, 1988.

на русском языке 

 Кантата для трёх миллиардов голосов. Стихи и поэмы. — : Прогресс, 1968.

Литература 
 Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева и др. — М.: Советская энциклопедия, 1986. — с. 82, 637
 Ильинская, С. Б. Тасос Ливадитис и послевоенная прогрессивная греческая поэзия : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.00.00.  — , 1971. — 253 с.
 Коржуев, Р. Кантата для трех миллиардов голосов: Сценическая композиция в 12 песнях / Р. Коржуева, В. Сидельникова, И. Стор по одноим. поэме Тасоса Ливадитиса ; Отв. ред. Л. Синянская. — : ВУОАП, 1969. — 51 л.; 28 см.

Ссылки 
 
 Тасос Ливадитис на сайте КиноПоиск

Писатели Греции
Участники Национально-освободительного фронта Греции
Похороненные на Первом афинском кладбище